"Oglio" pode ser:
 Rio Oglio
 Vezza d'Oglio, comuna lombarda da província de Bréscia
 Quinzano d'Oglio, comuna lombarda da província de Bréscia
 Urago d'Oglio,comuna lombarda da província de Bréscia
 Robecco d'Oglio, comuna lombarda da província de Cremona
 Scandolara Ripa d'Oglio, comuna lombarda da província de Cremona
 Canneto sull'Oglio, comuna lombarda da província de Mântua

Desambiguações de topônimos